Onderdistrict in Indonesië
 Sangir (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Zuid-Solok in de provincie West-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Sangir (Dabun Gelang), een plaats in het regentschap Gayo Lues in de provincie Atjeh
 Sangir (Kayu Aro), een plaats in het regentschap Kerinci in de provincie Jambi